Erdély steht für:

 Erdély, ungarischer Name von Siebenbürgen

Erdély oder Erdely ist der Familienname folgender Personen:
 Csanád Erdély (* 1996), ungarischer Eishockeyspieler
 Mátyás Erdély (* 1976), ungarischer Kameramann
 Miklós Erdély (1928–1986), ungarischer Architekt und Künstler
 Vasile Erdely (1794–1862), ungarischer Geistlicher, Bischof der Eparchie Oradea Mare
 Zoltán E. Erdély (1918–2007), deutscher Psychiater, Psychoanalytiker und Autor

Siehe auch:
 Erdeli
 Erdélyi